Хими́ческая фо́рмула — условное обозначение химического состава и структуры соединений с помощью символов химических элементов, числовых и вспомогательных знаков (скобок, тире и т. п.). Химические формулы являются составной частью языка химии, на их основе составляются схемы и уравнения химических реакций, а также химическая классификация и номенклатура веществ. Одним из первых начал использовать их русский химик .

Химическая формула может обозначать или отражать:
 1 молекулу (а также ион, радикал…) или 1 моль конкретного вещества;
 качественный состав: из каких химических элементов состоит вещество;
 количественный состав: сколько атомов каждого элемента содержит молекула (ион, радикал…).

Например, формула HNO3 обозначает:
 1 молекулу азотной кислоты или 1 моль азотной кислоты;
 качественный состав: молекула азотной кислоты состоит из водорода, азота и кислорода;
 количественный состав: в состав молекулы азотной кислоты входят один атом водорода, один атом азота и три атома кислорода.

Виды 
В настоящее время различают следующие виды химических формул:
 . Может быть получена опытным путём через определение соотношения химических элементов в веществе с применением значений атомной массы элементов. Так, простейшая формула воды — H2O, а простейшая формула бензола — CH (в отличие от C6H6 — истинной, см. далее). Атомы в формулах обозначаются знаками химических элементов, а относительное их количество — числами в формате нижних индексов.
  (брутто‐формула, молекулярная формула) может быть получена, если известна молекулярная масса вещества. Истинная формула воды Н2О, что совпадает с простейшей. Истинная формула бензола С6Н6, что отличается от простейшей, отражающей состав, но не структуру молекул вещества. Истинная формула показывает точное количество атомов каждого элемента в одной молекуле. Этому количеству отвечает [нижний] индекс — маленькая цифра после символа соответствующего элемента. Если индекс равен 1, то есть в молекуле присутствует только один атом данного элемента, то такой индекс не указывают.
 . В рациональных формулах выделяются группы атомов, характерные для классов химических соединений. Например, для спиртов выделяется группа −ОН. При записи рациональной формулы такие группы атомов заключаются в круглые скобки (ОН). Количество повторяющихся групп обозначаются числами в формате нижних индексов, которые ставятся сразу за закрывающей скобкой. Квадратные скобки применяются для отражения структуры комплексных соединений. Например, К4[Co(CN)6] — гексацианокобальтат калия. Рациональные формулы часто встречаются в полуразвёрнутом виде, когда часть одинаковых атомов показывается по отдельности для лучшего отражения строения молекулы вещества.
 Формула Маркуша представляют собой формулу, в которой выделяется активное ядро и некоторое количество вариантов заместителей, объединяемых в группу альтернативных структур. Она является удобным способом обозначения химических структур в обобщенном виде. Формула относится к описанию целого класса веществ. Использование «широких» формул Маркуша в химических патентах приводит к массе проблем и дискуссий.
 Эмпирическая формула. Разные авторы могут использовать этот термин для обозначения простейшей, истинной или рациональной формулы.
 Структурная формула. В графическом виде показывает взаимное расположение атомов в молекуле. Химические связи между атомами обозначаются линиями (чёрточками). Различают двумерные (2D) и трёхмерные (3D) формулы. Двумерные представляют собой отражение структуры вещества на плоскости (также скелетная формула — попытки приблизить 3D-структуру на 2D-плоскости). Трёхмерные [пространственные модели] позволяют наиболее близко к теоретическим моделям строения вещества представлять его состав, и, зачастую (но не всегда), более полное (истинное) взаимное расположение атомов, угол связи и расстояния между атомами.

Например, для этанола:
 Простейшая формула: С2Н6О
 Истинная, эмпирическая, или брутто-формула: С2Н6О
 Рациональная формула: С2Н5ОН
 Рациональная формула в полуразвёрнутом виде: СН3СН2ОН
 Структурная формула (2D):
       Н Н
       │ │
     Н—С—С—О—Н
       │ │
       Н Н
 Структурная формула (3D):
 Вариант 1:
 
 Вариант 2:
 

Простейшей формуле СНО в равной мере может соответствовать и диметиловый эфир (рациональная формула; структурная изомерия): СН—О—СН.

Существуют и другие способы записи химических формул. Новые способы появились в конце 1980-х с развитием персональной компьютерной техники (SMILES, WLN, ROSDAL, SLN и др.). В персональных компьютерах для работы с химическими формулами также используются специальные программные средства, называемые молекулярными редакторами.

Примечания

См. также 
 Словарь химических формул
 Молекулярный граф

Основные положения и определения в химии